Guillaume de Nassau peut désigner les différents membres de la maison de Nassau et de la maison d'Orange-Nassau.

Guillaume I de Nassau, dit le Vieux ou le Riche (1487-1569), comte de Nassau-Dillenburg.

Ensuite, les comtes de Nassau héritèrent de la principauté et les princes d'Orange-Nassau suivants, qui furent aussi stathouders des Pays-Bas, sont également parfois appelés Guillaume de Nassau :
 Guillaume I d'Orange-Nassau, (1533-1584), aussi appelé Guillaume le Taciturne ;
 Guillaume II d'Orange-Nassau, (1626-1650) ;
 Guillaume III d'Orange-Nassau, aussi roi d'Angleterre (1650-1702) ;
 Guillaume IV d'Orange-Nassau (1711-1751) ;
 Guillaume V d'Orange-Nassau (1748-1806).

Les rois des Pays-Bas suivants, issus de la maison d'Orange-Nassau, peuvent aussi parfois être appelés Guillaume de Nassau :
 Guillaume I des Pays-Bas, qui était, avant sa succession, Guillaume VI d'Orange (1772-1843) ;
 Guillaume II des Pays-Bas, le prince d'Orange qui combattit à la bataille de Waterloo, parfois appelé Guillaume VII (1792-1849) ;
 Guillaume III des Pays-Bas (1817-1890).

Il y a aussi :
 Guillaume de Nassau (1792-1839), duc de Nassau (1816-1839) ;
 Guillaume IV de Luxembourg (1852-1912), de la branche aînée de Nassau, grand-duc de Luxembourg (1905-1912), fils du grand-duc Adolphe ;
 Guillaume de Luxembourg (1963), fils du grand-duc Jean ;
 Guillaume de Luxembourg (1981), grand-duc héritier, fils du grand-duc Henri, neveu du précédent.

Maison de Nassau